O Grupamento Naval do Nordeste ou Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste é a força distrital da Marinha do Brasil subordinada ao 3.º Distrito Naval (Natal). É apoiada pela Base Naval de Natal. Criado em 1967, tem por missão realizar o socorro e salvamento marítimo, operações navais, patrulha costeira e inspeção naval, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

Navios 

 P-122 - NPaOc Araguari
 P-71 - NPa Macau
 P-40 - NPa Grajaú
 P-41 - NPa Guaíba
 P-42 - NPa Graúna
 P-43 - NPa Goiana
 R-23 - RbAM Triunfo.

Ver também 
 Lista das embarcações da Marinha do Brasil
 Lista de navios descomissionados da Marinha do Brasil

Marinha do Brasil
Unidades militares do Brasil